Saiten bezeichnet
 den Plural von Saite
 im Schwäbischen Wiener Würstchen
 das Ostschweizer Kulturmagazin Saiten (Magazin)
 die Pharaonen der 26. Dynastie. Sie werden nach ihrer Hauptstadt Sais auch Saïten genannt, siehe Spätzeit (Ägypten)
 Saiten (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Saiden
 Seiden